Politically Incorrect (englisch für ‚politisch inkorrekt‘) steht für:

 Politically Incorrect, ein deutschsprachiger politischer Blog
 Politically Incorrect (Talkshow), eine US-amerikanische Talkshow

Siehe auch:
 Politische Korrektheit